Стрекалова — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Стрекалова, Александра Николаевна (1821—1904) — русская благотворительница.
 Стрекалова, Мария Ивановна (1926—2019) — советский и украинский животновод, Герой Социалистического Труда (1971).